Dit is een lijst van planetoïden 2601-2700. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (2601) Bologna || 1980 XA || 8 december 1980 || Osservatorio San Vittore
|-
| (2602) Moore || 1982 BR || 24 januari 1982 || E. Bowell
|-
| (2603) Taylor || 1982 BW1 || 30 januari 1982 || E. Bowell
|-
| (2604) Marshak || 1972 LD1 || 13 juni 1972 || T. M. Smirnova
|-
| (2605) Sahade || 1974 QA || 16 augustus 1974 || Felix Aguilar Observatory
|-
| (2606) Odessa || 1976 GX2 || 1 april 1976 || N. S. Chernykh
|-
| (2607) Yakutia || 1977 NR || 14 juli 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (2608) Seneca || 1978 DA || 17 februari 1978 || H.-E. Schuster
|-
| (2609) Kiril-Metodi || 1978 PB4 || 9 augustus 1978 || N. S. Chernykh, L. I. Chernykh
|-
| (2610) Tuva || 1978 RO1 || 5 september 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (2611) Boyce || 1978 VQ5 || 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (2612) Kathryn || 1979 DE || 28 februari 1979 || N. G. Thomas
|-
| (2613) Plzeň || 1979 QE || 30 augustus 1979 || Ladislav Brožek
|-
| (2614) Torrence || 1980 LP || 11 juni 1980 || C. S. Shoemaker
|-
| (2615) Saito || 1951 RJ || 4 september 1951 || K. Reinmuth
|-
| (2616) Lesya || 1970 QV || 28 augustus 1970 || T. M. Smirnova
|-
| (2617) Jiangxi || 1975 WO1 || 26 november 1975 || Purple Mountain Observatory
|-
| (2618) Coonabarabran || 1979 MX2 || 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (2619) Skalnaté Pleso || 1979 MZ3 || 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (2620) Santana || 1980 TN || 3 oktober 1980 || Z. Vávrová
|-
| (2621) Goto || 1981 CA || 9 februari 1981 || T. Seki
|-
| (2622) Bolzano || 1981 CM || 9 februari 1981 || Ladislav Brožek
|-
| (2623) Zech || 1919 SA || 22 september 1919 || K. Reinmuth
|-
| (2624) Samitchell || 1962 RE || 7 september 1962 || Universiteit van Indiana
|-
| (2625) Jack London || 1976 JQ2 || 2 mei 1976 || N. S. Chernykh
|-
| (2626) Belnika || 1978 PP2 || 8 augustus 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (2627) Churyumov || 1978 PP3 || 8 augustus 1978 || N. S. Chernykh
|-
| (2628) Kopal || 1979 MS8 || 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (2629) Rudra || 1980 RB1 || 13 september 1980 || C. T. Kowal
|-
| (2630) Hermod || 1980 TF3 || 14 oktober 1980 || Haute Provence
|-
| (2631) Zhejiang || 1980 TY5 || 7 oktober 1980 || Purple Mountain Observatory
|-
| (2632) Guizhou || 1980 VJ1 || 6 november 1980 || Purple Mountain Observatory
|-
| (2633) Bishop || 1981 WR1 || 24 november 1981 || E. Bowell
|-
| (2634) James Bradley || 1982 DL || 21 februari 1982 || E. Bowell
|-
| (2635) Huggins || 1982 DS || 21 februari 1982 || E. Bowell
|-
| (2636) Lassell || 1982 DZ || 20 februari 1982 || E. Bowell
|-
| (2637) Bobrovnikoff || 1919 SB || 22 september 1919 || K. Reinmuth
|-
| (2638) Gadolin || 1939 SG || 19 september 1939 || Y. Väisälä
|-
| (2639) Planman || 1940 GN || 9 april 1940 || Y. Väisälä
|-
| (2640) Hällström || 1941 FN || 18 maart 1941 || L. Oterma
|-
| (2641) Lipschutz || 1949 GJ || 4 april 1949 || Universiteit van Indiana
|-
| (2642) Vésale || 1961 RA || 14 september 1961 || S. J. Arend
|-
| (2643) Bernhard || 1973 SD || 19 september 1973 || T. Gehrels
|-
| (2644) Victor Jara || 1973 SO2 || 22 september 1973 || N. S. Chernykh
|-
| (2645) Daphne Plane || 1976 QD || 30 augustus 1976 || E. F. Helin
|-
| (2646) Abetti || 1977 EC1 || 13 maart 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (2647) Sova || 1980 SP || 29 september 1980 || Z. Vávrová
|-
| (2648) Owa || 1980 VJ || 8 november 1980 || E. Bowell
|-
| (2649) Oongaq || 1980 WA || 29 november 1980 || E. Bowell
|-
| (2650) Elinor || 1931 EG || 14 maart 1931 || M. F. Wolf
|-
| (2651) Karen || 1949 QD || 28 augustus 1949 || E. L. Johnson
|-
| (2652) Yabuuti || 1953 GM || 7 april 1953 || K. Reinmuth
|-
| (2653) Principia || 1964 VP || 4 november 1964 || Universiteit van Indiana
|-
| (2654) Ristenpart || 1968 OG || 18 juli 1968 || C. Torres, S. Cofre
|-
| (2655) Guangxi || 1974 XX || 14 december 1974 || Purple Mountain Observatory
|-
| (2656) Evenkia || 1979 HD5 || 25 april 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (2657) Bashkiria || 1979 SB7 || 23 september 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (2658) Gingerich || 1980 CK || 13 februari 1980 || Harvard Observatory
|-
| (2659) Millis || 1981 JX || 5 mei 1981 || E. Bowell
|-
| (2660) Wasserman || 1982 FG || 21 maart 1982 || E. Bowell
|-
| (2661) Bydžovský || 1982 FC1 || 23 maart 1982 || Z. Vávrová
|-
| (2662) Kandinsky || 4021 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (2663) Miltiades || 6561 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (2664) Everhart || 1934 RR || 7 september 1934 || K. Reinmuth
|-
| (2665) Schrutka || 1938 DW1 || 24 februari 1938 || A. Bohrmann
|-
| (2666) Gramme || 1951 TA || 8 oktober 1951 || S. J. Arend
|-
| (2667) Oikawa || 1967 UO || 30 oktober 1967 || L. Kohoutek
|-
| (2668) Tataria || 1976 QV || 26 augustus 1976 || N. S. Chernykh
|-
| (2669) Shostakovich || 1976 YQ2 || 16 december 1976 || L. I. Chernykh
|-
| (2670) Chuvashia || 1977 PW1 || 14 augustus 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (2671) Abkhazia || 1977 QR2 || 21 augustus 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (2672) Písek || 1979 KC || 31 mei 1979 || J. Květoň
|-
| (2673) Lossignol || 1980 KN || 22 mei 1980 || H. Debehogne
|-
| (2674) Pandarus || 1982 BC3 || 27 januari 1982 || Oak Ridge Observatory
|-
| (2675) Tolkien || 1982 GB || 14 april 1982 || M. Watt
|-
| (2676) Aarhus || 1933 QV || 25 augustus 1933 || K. Reinmuth
|-
| (2677) Joan || 1935 FF || 25 maart 1935 || M. Laugier
|-
| (2678) Aavasaksa || 1938 DF1 || 24 februari 1938 || Y. Väisälä
|-
| (2679) Kittisvaara || 1939 TG || 7 oktober 1939 || Y. Väisälä
|-
| (2680) Mateo || 1975 NF || 1 juli 1975 || Felix Aguilar Observatory
|-
| (2681) Ostrovskij || 1975 VF2 || 2 november 1975 || T. M. Smirnova
|-
| (2682) Soromundi || 1979 MF4 || 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (2683) Brian || 1981 AD1 || 10 januari 1981 || N. G. Thomas
|-
| (2684) Douglas || 1981 AH1 || 3 januari 1981 || N. G. Thomas
|-
| (2685) Masursky || 1981 JN || 3 mei 1981 || E. Bowell
|-
| (2686) Linda Susan || 1981 JW1 || 5 mei 1981 || C. S. Shoemaker
|-
| (2687) Tortali || 1982 HG || 18 april 1982 || M. Watt
|-
| (2688) Halley || 1982 HG1 || 25 april 1982 || E. Bowell
|-
| (2689) Bruxelles || 1935 CF || 3 februari 1935 || S. J. Arend
|-
| (2690) Ristiina || 1938 DG1 || 24 februari 1938 || Y. Väisälä
|-
| (2691) Sersic || 1974 KB || 18 mei 1974 || Felix Aguilar Observatory
|-
| (2692) Chkalov || 1976 YT3 || 16 december 1976 || L. I. Chernykh
|-
| (2693) Yan'an || 1977 VM1 || 3 november 1977 || Purple Mountain Observatory
|-
| (2694) Pino Torinese || 1979 QL1 || 22 augustus 1979 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (2695) Christabel || 1979 UE || 17 oktober 1979 || E. Bowell
|-
| (2696) Magion || 1980 HB || 16 april 1980 || Ladislav Brožek
|-
| (2697) Albina || 1969 TC3 || 9 oktober 1969 || B. A. Burnasheva
|-
| (2698) Azerbajdzhan || 1971 TZ || 11 oktober 1971 || Crimean Astrophysical Observatory
|-
| (2699) Kalinin || 1976 YX || 16 december 1976 || L. I. Chernykh
|-
| (2700) Baikonur || 1976 YP7 || 20 december 1976 || N. S. Chernykh|}

Planetoïdenlijsten